A Sabor a ti jelentései:
Sabor a ti, spanyol tévéműsor (1998–2004) 
Sabor a ti, chilei telenovella (2000) 
Az élet gyönyörű oldala (Sabor a ti), venezuelai telenovella (2004)